Mamelon (französisch für Nippel) steht für: 
 Höcker bei Schneidezähnen, siehe Schneidezahn#Mamelon
 Mamelon Point, Landspitze an der Bowman-Küste des Grahamlands, Antarktika